VFN steht für
Všeobecná fakultní nemocnice, Allgemeines Fakultätskrankenhaus Prag     
 Resistenzmerkmal gegen Verticilliosi, Fusarium, Nematodi bei Tomaten 
VfN steht für
Verein für Netzspiele 
Abkürzung